Bosnië-Herzegovina
 Javor (Busovača), een plaats in de gemeente Busovača
 Javor (Kakanj), een plaats in de gemeente Kakanj
 Javor (Šekovići), een plaats in de gemeente Šekovići

Kroatië
 Javor (Žumberak), een plaats

Servië
 Javor (Novi Pazar), een plaats in de gemeente Novi Pazar

Slovenië
 Javor (Ljubljana), een plaats in de gemeente Ljubljana in de NUTS-3-regio Osrednjeslovenska

Tsjechië
 Javor (Pilsen), een gemeente in de regio Pilsen